Щасливі разом (телесеріал) — комедійний серіал про сімейку Букіних.
 Щасливі разом (фільм, 1989) — американський фільм 1989 року (, режисер — Мел Демські).
 Щасливі разом (фільм, 1997) — гонконзький фільм 1997 року, режисер Вонг Карвай.
 Щасливі разом (телесеріал, 2001) — корейський серіал 2001 року.